Ольга Бровкина (род. 28 апреля 1970 года) — российский модельер, автор марок «Olga Brovkina» и «Юбка&Блузка». Член Международного союза дизайнеров, член Московского союза художников.

Профессиональная деятельность 
 Постоянный участник выставок Московского Союза Художников
 Собственная торговая марка и линия одежды  «Olga Brovkina» (премиум класс) и «Юбка&Блузка» (демократичная линия)
 С 2000 года — участник недель Pret-a-porter в Москве, постоянный участник [http://mercedesbenzfashionweek.ru/designers/olga-brovkina ''Mercedes-Benz Fashion Week] 
 Разработка стиля одежда для сериала «Не родись красивой», фильмов «Мымра»,
 Разработка женской линии трикотажной одежды для  Японского концерна «JKB»
 Разработка женской и мужской линии одежды (пальто, костюмы и трикотаж) для международного концерна "ERDOS"
 Разработка летной формы для частной авиакомпании
 Разработка летной формы для авиакомпании S7 Airlines
 Лицом торговой марки  «Olga Brovkina» были Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Анастасия Мыскина, Юлия Панкратова.

 Награды и звания 
 2003 -  Лицо года журнал «Лица года»
 1999 - Участник недели Pret-a-porter в Париже 
 1999 - Гран-при международного конкурса in Vogue
 1998 - Участник шоу европейских модельеров в Амстердаме
 1996 - Лауреат международного конкурса in Vogue
 1996 - Участник недели моды Pret-a-porter в Милане
 1994 - Лауреат международной премии дизайна Smirnoff в ДублинеСпециальные награды''' 

Oliver Lapidus  — «За самую гармоничную и качественную коллекцию»

Rochas  — «за нежность и женственность» 

Issey Miyake  — «За законченность коллекции»

Образование: 
2000-2001 МГУ, факультет:  журналистики

1992-1997 Славянский Университет, факультет: дизайн одежды

1987-1992 КГПУ, факультет: художественно-графический

Ссылки 
 Участница Mercedesbenz Fashion Week 
 Официальный сайт 

Модельеры России